Список лучших бомбардиров Азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Список включает в себя голы забитые игроками в Премьер-лиге Азербайджана начиная с сезона 1992 года.
 Данные на 5 февраля 2009.

См. также 
 Футболист года в Азербайджане (СМИ)
 Азербайджанская футбольная Премьер-лига
 Футболисты года в Азербайджане (АФФА)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт федерации футбола Азербайджана (АФФА) 

Списки футболистов
бомбардиры
Чемпионат Азербайджана по футболу